Средните гласни са група гласни звукове, използвани в някои човешки езици. Присъщо за средната гласна е разположението на езика, който застава по средата между позициите за учленение при предните и задните гласни.

Осемте основни средни гласни звукове, със самостоятелен символ в Международната фонетична азбука са:

 затворена средна незакръглена гласна [ɨ]
 затворена средна закръглена гласна [ʉ]
 полузатворена средна незакръглена гласна [ɘ]
 полузатворена средна закръглена гласна [ɵ]
 междинна средна гласна [ə]
 полуотворена средна незакръглена гласна [ɜ]
 полуотворена средна закръглена гласна [ɞ]
 ненапрегнато-отворена средна гласна [ɐ]

Бележки 

Гласни звукове